

Флорень () — село у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Мурджень.

Флорень () — село у Аненій-Нойському районі.
 Флорень () — село у Унгенському районі.